Jacobus op den Akker foi um pastor protestante, de naturalidade holandesa que deu continuidade ao trabalho de tradução da Bíblia em língua portuguesa, realizada em sua maior parte pelo seu amigo João Ferreira de Almeida, que havia iniciado a traduzir com 16 anos de idade, em Batávia, atual Jacarta, na Indonésia, onde ambos eram missionários.

Jacobus deu continuidade ao trabalho de Almeida a partir de Ezequiel 41.21. Em 1748, o Jacob, da Batávia reeinicio o trabalho interrompido por Almeida, e cinco anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa. Estava pois concluida a obra que João Ferreira de Almeida havia iniciado.

Tradutores da Bíblia
Tradutores para a língua portuguesa
Religiosos dos Países Baixos
Neerlandeses do século XVIII
Nascidos em 1647